BWT steht für:
 Burrows-Wheeler-Transformation
 BWT AG, österreichisches Unternehmen
 Baden-Württemberg-Ticket
 Bahnhof Berlin Wuhletal (DS100-Code)
 Flugplatz Burnie (IATA-Code)

BWT